Branch peut désigner :

Patronyme

 Adrian Branch (né en 1963), joueur américain de basket-ball ;
 Asya Branch (née en 1998), mannequin américaine sacrée Miss USA en 2020 ;
 Billy Branch (né en 1951), chanteur-harmoniciste américain de blues ;
 Cliff Branch (1948-2019), joueur américain de football américain ;
 Craig Branch (né en 1977), skieur alpin australien ;
 Deion Branch (né en 1979), joueur américain de football américain ;
 Frank Richard Branch (1944-2018), homme politique canadien ;
 Jaimie Branch (1983-2022), trompettiste et compositrice américaine de jazz ;
 James Branch (1907-1980), prêtre, dramaturge, imprimeur, militant anticommuniste et publicitaire canadien ;
 John Branch (1782-1863), sénateur puis secrétaire à la Marine des États-Unis ;
 Michelle Branch (née en 1983), chanteuse et guitariste américaine ;
 Pamela Branch (1920-1967), auteur britannique de roman policier ;
 Vanessa Branch (née en 1973), actrice et productrice britannique.

Toponymes

Canada 
 Branch, localité de Terre-Neuve-et-Labrador.

États-Unis 
 Branch, localité de l'Arkansas ;
 Branch, census-designated place située en Louisiane ;
 le comté de Branch, comté du Michigan ;
 West Branch, ville située dans le Michigan.

Nouvelle-Zélande 
 la rivière Branch, cours d’eau de l’Île du Sud.

Homonymie de toponyme